Xylokastro-Evrostini (, -) ist eine Gemeinde im Norden der griechischen Halbinsel Peloponnes. Sie wurde 2011 durch den Zusammenschluss der Gemeinden Evrostini und Xylokastro gebildet, die ihrerseits 1997 aus 36 kleinen Gemeinden gebildet wurden. Gemeindesitz ist die Stadt Xylokastro mit 5715 Einwohnern; nur Derveni, der Sitz der alten Gemeinde Evrostini, hat über 1000 Einwohner. Xylokastro-Evrostini liegt an der peloponnesischen Nordküste an der Straßen- und Eisenbahnverbindung Korinth-Patras und am Nordhang des Berges Ziria. Xylokastro ist berühmt für seine Rosinenproduktion und entwickelte sich ab 1900 zu einem bedeutenden Ferienort.

Gemeindegliederung 
Die bis 1997 bestehenden 36 Gemeinden haben seit 2011 des Status eines Stadtbezirks (Ez. griech. dimotiki kinotita) – nämlich Xylokastro – bzw. von Ortsgemeinschaften (topiki kinotita) und wählen je nach Einwohnerzahl einen Rat oder einen einzelnen Vertreter als Lokalvertretung. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Evrostini –  – 4.088
 Ortsgemeinschaft Chelydoreo –  – 159
 Mendourgianika –  – 127
 Chelydoreo –  – 32
 Ortsgemeinschaft Derveni –  – 1.080
 Derveni –  – 828
 Mavra Litharia –  – 34
 Petalou –  – 218
 Ortsgemeinschaft Elliniko –  – 69
 Ortsgemeinschaft Evrostina Rozeon –  – 750
 Ano Egialos –  – 136
 Evrostina –  – 36
 Koumarias –  – 61
 Rozena –  – 517
 Ortsgemeinschaft Kallithea –  – 244
 Kallithea –  – 232
 Skoupeika –  – 12
 Ortsgemeinschaft Lygia –  – 320
 Ortsgemeinschaft Lykoporia –  – 638
 Ortsgemeinschaft Pyrgos –  – 469
 Ortsgemeinschaft Sarandapicho –  – 190
 Sarandapichiotika –  – 187
 Sarandapicho –  – 3
 Ortsgemeinschaft Stomio –  – 169
 Gemeindebezirk Xylokastro –  – 13.277
 Stadtbezirk Xylokastro –  – 5.715
 Mertikeika –  – 215
 Xylokastro –  – 5.500
 Ortsgemeinschaft Ano Trikala –  – 104
 Ano Trikala –  – 100
 Ziria –  – 4
 Ortsgemeinschaft Dendro –  – 144
 Ortsgemeinschaft Geliniatika –  – 431
 Geliniatika –  – 426
 Spartineika –  – 5
 Ortsgemeinschaft Kamari –  – 903
 Kamari –  – 885
 Kariotika –  – 18
 Ortsgemeinschaft Karya –  – 597
 Karyotika –  – 575
 Karya –  – 22
 Ortsgemeinschaft Kato Loutro –  – 442
 Ano Loutro –  – 48
 Kato Loutro –  – 394
 Ortsgemeinschaft Kato Synikia Trikalon –  – 254
 Ortsgemeinschaft Korfiotissa –  – 75
 Ortsgemeinschaft Langadeika –  – 74
 Amfithea –  – 28
 Langadeika –  – 46
 Ortsgemeinschaft Manna –  – 476
 Ortsgemeinschaft Melissi –  – 913
 Ikodromikos Syneterismos Ypallilon DEI (Baugenossenschaft der Angestellten der DEI) –  – 81
 Melissi –  – 832
 Ortsgemeinschaft Mesi Synikia Trikalon –  – 73
 Ortsgemeinschaft Nees Vrysoules –  – 76
 Ortsgemeinschaft Panariti –  – 349
 Ortsgemeinschaft Pellini –  – 82
 Ortsgemeinschaft Pitsa –  – 669
 Ano Pitsa –  – 12
 Kato Pitsa –  – 657
 Ortsgemeinschaft Rethi –  – 194
 Ortsgemeinschaft Rizi –  – 429
 Chartsianika –  – 17
 Georgandeika –  – 75
 Riza –  – 313
 Sigeritsa –  – 0
 Valtos –  – 24
 Ortsgemeinschaft Sofiana –  – 80
 Ortsgemeinschaft Stylia –  – 147
 Ortsgemeinschaft Sykia –  – 492
 Ortsgemeinschaft Thalero –  – 162
 Ortsgemeinschaft Throfari –  – 73
 Ortsgemeinschaft Xanthochori –  – 83
 Ortsgemeinschaft Zemeno –  – 240

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Gemeinde in der Region Peloponnes
Geographie (Korinthia)